An Ode —  третий студийный альбом южнокорейского бойбенда Seventeen. Был выпущен 16 сентября 2019 года компанией Pledis Entertainment с ведущим синглом «Fear».

Коммерческий успех 
Он дебютировал на вершине южнокорейского Gaon Album Chart, и возглавил японский Oricon Albums Chart в свою третью неделю. Он также достиг седьмого места в американском чарте Billboard World Albums. Альбом продал 822 265 экземпляров в Южной Корее в сентябре 2019 года (в том числе 26 131 экземпляр издания Kihno).

Трек-лист

Чарты

Победы

Примечания